Yang – album di Highsnob del 2020
 Yang – gruppo etnico situato in Birmania e Thailandia
 Yang – villaggio in Iran
 Yang coreano – valuta della Corea tra il 1892 e il 1902
 Cristina Yang – personaggio della serie televisiva Grey's Anatomy
 Yang – fazione della specie immaginaria degli Omegani dell'universo fantascientifico di Star Trek

Persone